Di seguito una lista di asteroidi dal numero 226001 al 227000 con data di scoperta e scopritore.

226001-226100 

|-
|226001 - ||  ||  || NEAT
|-
|226002 - ||  ||  || NEAT
|-
|226003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226005 - ||  ||  || NEAT
|-
|226006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226007 - ||  ||  || NEAT
|-
|226008 - ||  ||  || NEAT
|-
|226009 - ||  ||  || NEAT
|-
|226010 - ||  ||  || NEAT
|-
|226011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226014 - ||  ||  || NEAT
|-
|226015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226018 - ||  ||  || NEAT
|-
|226019 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226020 - ||  ||  || CSS
|-
|226021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226023 - ||  ||  || NEAT
|-
|226024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226025 - ||  ||  || NEAT
|-
|226026 - ||  ||  || NEAT
|-
|226027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226028 - ||  ||  || NEAT
|-
|226029 - ||  ||  || NEAT
|-
|226030 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|226031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226032 - ||  ||  || NEAT
|-
|226033 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|226034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226036 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226038 - ||  ||  || NEAT
|-
|226039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226042 - ||  ||  || NEAT
|-
|226043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226044 - ||  ||  || NEAT
|-
|226045 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226051 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226053 - ||  ||  || NEAT
|-
|226054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226060 - ||  ||  || NEAT
|-
|226061 - ||  ||  || NEAT
|-
|226062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226068 - ||  ||  || NEAT
|-
|226069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226074 - ||  ||  || NEAT
|-
|226075 - ||  ||  || NEAT
|-
|226076 - ||  ||  || NEAT
|-
|226077 - ||  ||  || NEAT
|-
|226078 - ||  ||  || NEAT
|-
|226079 - ||  ||  || NEAT
|-
|226080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226086 - ||  ||  || NEAT
|-
|226087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226088 - ||  ||  || NEAT
|-
|226089 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|226090 - ||  ||  || NEAT
|-
|226091 - ||  ||  || NEAT
|-
|226092 - ||  ||  || NEAT
|-
|226093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226097 - ||  ||  || NEAT
|-
|226098 - ||  ||  || NEAT
|-
|226099 - ||  ||  || NEAT
|-
|226100 - ||  ||  || NEAT
|}

226101-226200 

|-
|226101 - ||  ||  || NEAT
|-
|226102 - ||  ||  || NEAT
|-
|226103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226105 - ||  ||  || NEAT
|-
|226106 - ||  ||  || NEAT
|-
|226107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226110 - ||  ||  || NEAT
|-
|226111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226113 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226115 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|226116 - ||  ||  || NEAT
|-
|226117 - ||  ||  || NEAT
|-
|226118 - ||  ||  || NEAT
|-
|226119 - ||  ||  || NEAT
|-
|226120 - ||  ||  || NEAT
|-
|226121 - ||  ||  || NEAT
|-
|226122 - ||  ||  || NEAT
|-
|226123 - ||  ||  || NEAT
|-
|226124 - ||  ||  || NEAT
|-
|226125 - ||  ||  || NEAT
|-
|226126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226127 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226128 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226130 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226138 - ||  ||  || NEAT
|-
|226139 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226140 - ||  ||  || NEAT
|-
|226141 - ||  ||  || NEAT
|-
|226142 - ||  ||  || NEAT
|-
|226143 - ||  ||  || NEAT
|-
|226144 - ||  ||  || NEAT
|-
|226145 - ||  ||  || NEAT
|-
|226146 - ||  ||  || NEAT
|-
|226147 - ||  ||  || NEAT
|-
|226148 - ||  ||  || NEAT
|-
|226149 - ||  ||  || NEAT
|-
|226150 - ||  ||  || NEAT
|-
|226151 - ||  ||  || NEAT
|-
|226152 - ||  ||  || NEAT
|-
|226153 - ||  ||  || NEAT
|-
|226154 - ||  ||  || NEAT
|-
|226155 - ||  ||  || NEAT
|-
|226156 - ||  ||  || NEAT
|-
|226157 - ||  ||  || NEAT
|-
|226158 - ||  ||  || NEAT
|-
|226159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226160 - ||  ||  || NEAT
|-
|226161 - ||  ||  || NEAT
|-
|226162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226170 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226171 - ||  ||  || NEAT
|-
|226172 - ||  ||  || NEAT
|-
|226173 - ||  ||  || NEAT
|-
|226174 - ||  ||  || NEAT
|-
|226175 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226178 - ||  ||  || NEAT
|-
|226179 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226180 - ||  ||  || NEAT
|-
|226181 - ||  ||  || NEAT
|-
|226182 - ||  ||  || NEAT
|-
|226183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226187 - ||  ||  || NEAT
|-
|226188 - ||  ||  || NEAT
|-
|226189 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226190 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226194 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|226195 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|226196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226198 - ||  ||  || NEAT
|-
|226199 - ||  ||  || NEAT
|-
|226200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

226201-226300 

|-
|226201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226202 - ||  ||  || NEAT
|-
|226203 - ||  ||  || NEAT
|-
|226204 - ||  ||  || NEAT
|-
|226205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226207 - ||  ||  || La Palma
|-
|226208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226209 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226211 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226212 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226213 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226214 - ||  ||  || NEAT
|-
|226215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226216 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226217 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226225 - ||  ||  || NEAT
|-
|226226 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|226227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226229 - ||  ||  || NEAT
|-
|226230 - ||  ||  || NEAT
|-
|226231 - ||  ||  || NEAT
|-
|226232 - ||  ||  || NEAT
|-
|226233 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|226234 - ||  ||  || NEAT
|-
|226235 - ||  ||  || NEAT
|-
|226236 - ||  ||  || NEAT
|-
|226237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226241 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|226242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226243 - ||  ||  || NEAT
|-
|226244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226251 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226252 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|226253 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226279 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|226280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226281 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|226282 - ||  ||  || NEAT
|-
|226283 - ||  ||  || NEAT
|-
|226284 - ||  ||  || NEAT
|-
|226285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226289 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226290 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226294 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226295 - ||  ||  || NEAT
|-
|226296 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226298 - ||  ||  || NEAT
|-
|226299 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|226300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

226301-226400 

|-
|226301 - ||  ||  || NEAT
|-
|226302 - ||  ||  || NEAT
|-
|226303 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226304 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226308 - ||  ||  || NEAT
|-
|226309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226312 - ||  ||  || NEAT
|-
|226313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226314 - ||  ||  || NEAT
|-
|226315 - ||  ||  || NEAT
|-
|226316 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226317 - ||  ||  || Tichy, M., Kocer, M.
|-
|226318 - ||  ||  || NEAT
|-
|226319 - ||  ||  || NEAT
|-
|226320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226322 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226323 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226324 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226325 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226328 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226329 - ||  ||  || NEAT
|-
|226330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226331 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|226332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226334 - ||  ||  || NEAT
|-
|226335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226339 - ||  ||  || NEAT
|-
|226340 - ||  ||  || NEAT
|-
|226341 - ||  ||  || NEAT
|-
|226342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226344 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226345 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|226346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226350 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226351 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226354 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226356 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|226357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226360 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226364 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226373 - ||  ||  || NEAT
|-
|226374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226383 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226384 - ||  ||  || NEAT
|-
|226385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226386 - ||  ||  || NEAT
|-
|226387 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226388 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|226389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226391 - ||  ||  || NEAT
|-
|226392 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226393 - ||  ||  || NEAT
|-
|226394 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226395 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226396 - ||  ||  || NEAT
|-
|226397 - ||  ||  || NEAT
|-
|226398 - ||  ||  || NEAT
|-
|226399 - ||  ||  || NEAT
|-
|226400 - ||  ||  || NEAT
|}

226401-226500 

|-
|226401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226402 - ||  ||  || NEAT
|-
|226403 - ||  ||  || NEAT
|-
|226404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226406 - ||  ||  || NEAT
|-
|226407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226408 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|226409 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|226410 - ||  ||  || HEAT
|-
|226411 - ||  ||  || NEAT
|-
|226412 - ||  ||  || NEAT
|-
|226413 - ||  ||  || NEAT
|-
|226414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226415 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226416 - ||  ||  || NEAT
|-
|226417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226418 - ||  ||  || NEAT
|-
|226419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226420 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226421 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|226422 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|226423 - ||  ||  || NEAT
|-
|226424 - ||  ||  || NEAT
|-
|226425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226430 - ||  ||  || NEAT
|-
|226431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226433 - ||  ||  || NEAT
|-
|226434 - ||  ||  || NEAT
|-
|226435 - ||  ||  || NEAT
|-
|226436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226437 - ||  ||  || NEAT
|-
|226438 - ||  ||  || NEAT
|-
|226439 - ||  ||  || NEAT
|-
|226440 - ||  ||  || NEAT
|-
|226441 - ||  ||  || NEAT
|-
|226442 - ||  ||  || NEAT
|-
|226443 - ||  ||  || NEAT
|-
|226444 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226445 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226450 - ||  ||  || NEAT
|-
|226451 - ||  ||  || NEAT
|-
|226452 - ||  ||  || NEAT
|-
|226453 - ||  ||  || NEAT
|-
|226454 - ||  ||  || NEAT
|-
|226455 - ||  ||  || NEAT
|-
|226456 - ||  ||  || NEAT
|-
|226457 - ||  ||  || NEAT
|-
|226458 - ||  ||  || NEAT
|-
|226459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226460 - ||  ||  || NEAT
|-
|226461 - ||  ||  || NEAT
|-
|226462 - ||  ||  || NEAT
|-
|226463 - ||  ||  || NEAT
|-
|226464 - ||  ||  || NEAT
|-
|226465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226466 - ||  ||  || NEAT
|-
|226467 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226468 - ||  ||  || NEAT
|-
|226469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226470 - ||  ||  || NEAT
|-
|226471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226472 - ||  ||  || NEAT
|-
|226473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226474 - ||  ||  || NEAT
|-
|226475 - ||  ||  || NEAT
|-
|226476 - ||  ||  || NEAT
|-
|226477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226481 - ||  ||  || NEAT
|-
|226482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226492 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226495 - ||  ||  || NEAT
|-
|226496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226497 - ||  ||  || NEAT
|-
|226498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226500 - ||  ||  || LINEAR
|}

226501-226600 

|-
|226501 - ||  ||  || NEAT
|-
|226502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226505 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|226506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226507 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|226508 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|226509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226512 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|226513 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|226514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226515 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|226516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226517 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|226518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226520 - ||  ||  || NEAT
|-
|226521 - ||  ||  || NEAT
|-
|226522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226525 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226531 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226534 - ||  ||  || NEAT
|-
|226535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226537 - ||  ||  || NEAT
|-
|226538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226548 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226551 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|226552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226554 - ||  ||  || CSS
|-
|226555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226556 - ||  ||  || NEAT
|-
|226557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226560 - ||  ||  || NEAT
|-
|226561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226567 - ||  ||  || CSS
|-
|226568 - ||  ||  || NEAT
|-
|226569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226570 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|226571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226572 - ||  ||  || NEAT
|-
|226573 - ||  ||  || NEAT
|-
|226574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226588 - ||  ||  || NEAT
|-
|226589 - ||  ||  || NEAT
|-
|226590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226595 - ||  ||  || CSS
|-
|226596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226597 - ||  ||  || NEAT
|-
|226598 - ||  ||  || NEAT
|-
|226599 - ||  ||  || NEAT
|-
|226600 - ||  ||  || NEAT
|}

226601-226700 

|-
|226601 - ||  ||  || NEAT
|-
|226602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226605 - ||  ||  || NEAT
|-
|226606 - ||  ||  || NEAT
|-
|226607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226608 - ||  ||  || CSS
|-
|226609 - ||  ||  || CSS
|-
|226610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226620 - ||  ||  || NEAT
|-
|226621 - ||  ||  || NEAT
|-
|226622 - ||  ||  || NEAT
|-
|226623 - ||  ||  || NEAT
|-
|226624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226625 - ||  ||  || NEAT
|-
|226626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226627 - ||  ||  || CSS
|-
|226628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226629 - ||  ||  || CSS
|-
|226630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226631 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|226632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226633 - ||  ||  || CSS
|-
|226634 - ||  ||  || CSS
|-
|226635 - ||  ||  || CSS
|-
|226636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226652 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226653 - ||  ||  || CSS
|-
|226654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226656 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226660 - ||  ||  || NEAT
|-
|226661 - ||  ||  || CSS
|-
|226662 - ||  ||  || NEAT
|-
|226663 - ||  ||  || NEAT
|-
|226664 - ||  ||  || CSS
|-
|226665 - ||  ||  || NEAT
|-
|226666 - ||  ||  || NEAT
|-
|226667 - ||  ||  || NEAT
|-
|226668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226672 Kucinskas ||  ||  || Moletai
|-
|226673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226681 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226683 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226687 - ||  ||  || NEAT
|-
|226688 - ||  ||  || NEAT
|-
|226689 - ||  ||  || NEAT
|-
|226690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226696 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226697 - ||  ||  || CSS
|-
|226698 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226700 - ||  ||  || LINEAR
|}

226701-226800 

|-
|226701 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|226702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226710 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226711 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226712 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|226713 - ||  ||  || NEAT
|-
|226714 - ||  ||  || NEAT
|-
|226715 - ||  ||  || NEAT
|-
|226716 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226721 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226723 - ||  ||  || NEAT
|-
|226724 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226726 - ||  ||  || NEAT
|-
|226727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226728 - ||  ||  || NEAT
|-
|226729 - ||  ||  || NEAT
|-
|226730 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|226731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226733 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226734 - ||  ||  || NEAT
|-
|226735 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226736 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226740 - ||  ||  || NEAT
|-
|226741 - ||  ||  || NEAT
|-
|226742 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226744 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|226745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226748 - ||  ||  || NEAT
|-
|226749 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226750 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226751 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226776 - ||  ||  || NEAT
|-
|226777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226780 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|226781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226788 - ||  ||  || NEAT
|-
|226789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226800 - ||  ||  || LINEAR
|}

226801-226900 

|-
|226801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226810 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|226811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226819 - ||  ||  || NEAT
|-
|226820 - ||  ||  || NEAT
|-
|226821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226824 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|226825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226827 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|226828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226832 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226833 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226837 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226842 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|226843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226856 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|226857 - ||  ||  || Cooney Jr., W. R., Gross, J.
|-
|226858 Ivanpuluj||  ||  || Andrushivka
|-
|226859 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|226860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226861 Elimaor ||  ||  || Jarnac
|-
|226862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226866 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226872 - ||  ||  || NEAT
|-
|226873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226881 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226887 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226888 - ||  ||  || NEAT
|-
|226889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226890 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226891 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

226901-227000 

|-
|226901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226947 - ||  ||  || LONEOS
|-
|226948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226951 - ||  ||  || NEAT
|-
|226952 - ||  ||  || CSS
|-
|226953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226957 - ||  ||  || CSS
|-
|226958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226960 - ||  ||  || Dixon, D. S.
|-
|226961 - ||  ||  || CSS
|-
|226962 - ||  ||  || CSS
|-
|226963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226968 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|226969 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|226970 - ||  ||  || CSS
|-
|226971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226972 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226974 - ||  ||  || CSS
|-
|226975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226984 - ||  ||  || CSS
|-
|226985 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|226986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226987 - ||  ||  || CINEOS
|-
|226988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226996 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|226997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|226998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|226999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0226001